Кедми, Яаков (Яков) — такое имя носили несколько израильских государственных деятелей.
 Кедми, Яков (он же Казаков Яков Иосифович) (род. 1947) — израильский разведчик и дипломат.
 Кедми, Яаков (род. 1930) — член Верховного суда Израиля.